Алекса́ндр Сергеевич Пономаре́нко:
 Пономаренко, Александр Сергеевич (1906—1977) — советский конструктор вооружений, лауреат Сталинской премии.
 Пономаренко, Александр Сергеевич (1967—2022) — российский актёр, телеведущий и юморист, музыкант, пародист, гитарист.